Курган — вид насыпных сооружений, а также фамилия и топоним.

 Курга́н — разновидность строений, покрытых земляной насыпью, предназначенных для: общественных зданий, храмов, хранения казны, проживания, погребения, кладовых помещений.

Персоналии 
 Курган, Илья Львович (1926—2019) — диктор Белорусского радио и телевидения с 1949 по 1990 год, заслуженный артист Республики Беларусь.

Топоним

Населённые пункты

Белоруссия 
 Курган — посёлок в Жлобинском районе Гомельской области.
 Курган — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Курган — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Курган — город, административный центр Курганской области.
 Курган — посёлок в Благовещенском районе Алтайского края.
 Курган — село в Свободненском районе Амурской области.
 Курган — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Курган (ныне Кенгер-Менеуз) — село в Бижбулякском районе Республики Башкортостан.
 Курган — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Курган — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Курган — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Курган — хутор в Поныровском районе Курской области.
 Курган — деревня в Ромодановском районе Мордовии.
 Курган — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Курган — посёлок в Чердынском районе Пермского края.
 Курган — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Курган — посёлок в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Курган — деревня в Сапожковском районе Рязанской области.
 Курган — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Курган — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Курган — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Курган — посёлок в Жердевском районе Тамбовской области.
 Курган — хутор в Кувшиновском районе Тверской области.
 Матвеев Курган — поселок в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Таджикистан 
 Курган — село, Согдийская область.
 Курган-Тюбе — город, административный центр Хатлонской области.

Украина 
 Курган — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.
 Курган — село в Беляевском районе Одесской области.
 Курган — село в Лебединском районе Сумской области.
 Курган — село в Середино-Будском районе Сумской области.

Франция 
 — коммуна в округе Мант-ла-Жоли департамента Ивелин региона Иль-де-Франс

Железнодорожная станция 
 Курган — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги, расположенная в г. Курган.

Аэропорт 
 Курган — международный аэропорт в городе Курган Курганской области России

Водоёмы 
 Курган — река в России (Республика Башкортостан), правый приток реки Менеуз (бассейн реки Волга)
 Курган — река в России (Республика Башкортостан), левый приток реки Чермасан (бассейн реки Волга)

Гора 
 Курган — гора в Петрозаводске.

Здание 
 Курган — хорошо сохранившиеся руины доисламского замка в Узбекистане.

Некрополи и культовые сооружения 
 Курган Бессмертия
 Курган Ванды
 Курган Костюшко
 Курган Крака
 Курган Пилсудского
 Курган Славы
 Курган Эр-Грах
 Курган Эстерки
 Малахов курган
 Мамаев курган
 Курганный некрополь Боролдай — некрополь в Алма-Ате
 Курган у Западного кладбища — некрополь в Алма-Ате
 Курган Ботанического сада — некрополь в Ботаническом саду Алма-Аты
 Курган — кладбище в Казани.

Другое 
 «Курган» — телерадиокомпания в городе Кургане, филиал ВГТРК.
 «Курган» — команда по мини-футболу из города Кургана.
 «Курган» — название футбольного клуба «Тобол» из города Кургана в 1999 году.
 «Курган» — повесть Г. Ф. Лавкрафта, написанная в сотрудничестве с Зелией Бишоп.

См. также 
 Мамаев Курган (платформа)
 Ку́рган — главный отрицательный персонаж фантастического боевика «Горец»